Red Spur ( für Roter Sporn) steht für:
 Red Spur (Marie-Byrd-Land), Gebirgskamm in den Horlick Mountains, Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Red Spur (Deception Island), Gebirgskamm auf Deception Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktika